Nørreå kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Sunds Nørreå, vattendrag, Region Mittjylland, 
 Nørreå (Viborg),